Kebba Ceesay ist der Name folgender Personen:

* Kebba Ceesay (Seyfo) (1938–2009), gambischer Seyfo und ehemaliger Generaldirektor der National Intelligence Agency (NIA)
 Kebba Ceesay (Fußballspieler) (* 1987), gambischer Fußballspieler